Анна Амалия Баден-Дурлахская (; 9 июля 1595, Дурлах — 18 ноября 1651, Саарбрюккен) — принцесса Баден-Дурлахская, в замужестве графиня Нассау-Саарбрюккенская, регент в 1640—1651 годах.

Анна Амалия — дочь маркграфа Георга Фридриха Баден-Дурлахского (1573—1638) и Юлианы Урсулы Сальмской (1572—1614), дочери графа Фридриха Сальмского.

25 ноября 1615 года в Саарбрюккене Анна Амалия вышла замуж за графа Вильгельм Людвига Нассау-Саарбрюккенского, сына графа Людвига II Нассау-Саарбрюккенского. В 1635 году под угрозой оккупации Саарбрюккена имперской армией графская семья бежала в Мец. Супруг Анны Амалии умер на чужбине. Анна Амалия с детьми вернулась в Саарбрюккен в 1643 году. Три сына разделили между собой нассауские владения 31 марта 1659 года.

Потомки 
В браке с графом Вильгельмом Людвигом родились:
 Мориц (1618)
 Анна Юлиана (1617—1667), замужем за герцогом Фридрихом Цвейбрюккенским
 Шарлотта (1619—1687), замужем за графом Людвигом Эберхардом Лейнинген-Вестербургским
 Крато (1621—1642), погиб в бою
 Анна Амалия (1623—1695), канонисса Херфордского монастыря
 Иоганн Людвиг (1625—1690), получил Отвейлер, женат на Доротее Екатерине Биркенфельд-Бишвейлерской
 Елизавета Сибилла (1626—1627)
 Мария Сибилла (1628—1699), замужем за герцогом Августом Филиппом Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекским
 Георг Фридрих (1630)
 Густав Адольф (1632—1677), получил Саарбрюккен, женат на Элеоноре Кларе Гогенлоэ-Нейенштейнской
 Георг Фридрих (1633—1635)
 Вальрад (1635—1702), получил Узинген и основал ветвь Нассау-Узинген, женат на Екатерине Франциске де Круа, затем на Магдалене Елизавете Лёвенштейн-Вертгейм-Рошфорской.

Предки

Ссылки 
 thepeerage.com
 gw.geneanet.org

Женщины-регенты
Баденские принцессы
Графини Нассау